Кифисос (Кефисс, Кефис, ) может означать:
 Кифисос — река в Аттике.
 Кифисос (река, впадает в Илики) — река в северной Фокиде и Беотии.
 Кефисс (Арголида) — река в Арголиде.
Другое
 Кефис (мифология) — в древнегреческой мифологии бог реки Кефис в Аттике.